Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2007 vond plaats van 22 tot en met 28 oktober 2007 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 17e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sjarapova was haar titel niet komen verdedigen.

Anna Tsjakvetadze was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin Patty Schnyder van haar won.

Het tweede reekshoofd Daniela Hantuchová uit Slowakije won het toernooi. In de finale behaalde zij in twee sets de zege over de als zesde geplaatste Zwitserse Patty Schnyder. Hantuchová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Kwalificante Karin Knapp bleek te sterk voor haar.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel

Samenvatting 
De titelhoudsters Lisa Raymond en Samantha Stosur hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Van de vier tweederondepartijen werd er maar één gespeeld. Drie deelneemsters moesten namelijk door blessure of ziekte verstek laten gaan.

De halve finales werden geheel 'volgens het boekje' uitgevochten tussen de vier reekshoofden. En de nummers één en twee mochten in de finale uitmaken wie de titel zou bemachtigen.

Het als eerste geplaatste koppel Cara Black / Liezel Huber behaalde in de match-tiebreak de zege over het als tweede geplaatste duo Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama. Het was hun elfde gezamenlijke titel, de achtste in 2007. Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Huber twaalf.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met de Tsjechische Vladimíra Uhlířová. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2007
Linz